Edaphosauridae — родина переважно великих (до 3 метрів і більше) синапсидів пізнього карбону до ранньої пермі. Скам'янілості едафозавра поки відомі лише з Північної Америки та Європи.

Характеристики 
Вони були найдавнішими з відомих травоїдних амніот і, поряд з Diadectidae, найдавнішими відомими травоїдними чотириногими. Голова невелика по відношенню до громіздкого тіла, а вздовж спини є високе вітрило, яке, можливо, функціонувало як пристрій терморегуляції.

Класифікація
Взаємозв’язки Edaphosauridae були детально досліджені Девідом М. Мазьерським та Робертом Р. Райсом (2010). Кладограма нижче змінена після їх філогенетичного аналізу:

Нижче наведено кладограму, змінену на основі аналізу Бенсона (у пресі):

Джерела 

 Carroll, R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, WH Freeman & Co.
 Reisz, R. R., 1986, Handbuch der Paläoherpetologie – Encyclopedia of Paleoherpetology, Part 17A Pelycosauria Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 
 Edaphosauridae

Роди тварин
Синапсиди